Die Irish League 1987/88 war die 87. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Glentoran FC wurde zum 18. Mal Meister.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1987/88
Fußballsaison 1987/88